Gruau ist der Name von:

 René Gruau (1909–2004), italienischstämmiger Modeillustrator in Frankreich

Gruau steht für:
 Gruau (Karosseriebauunternehmen), französisches Karosseriebauunternehmen
 Microbus Gruau Électrique